Мано́шин — русская фамилия. Известные носители:

 Маношин, Константин Васильевич (1917—1971) — Герой Советского Союза.
 Маношин, Николай Алексеевич (1938—2022) — советский футболист, тренер.